Чемпионат Португалии по футболу 2013/2014 — 80-й чемпионат Португалии проходил с 18 августа 2013 года по 11 мая 2014 года.

По итогам прошлого сезона в Лигу Онра вылетели «Морейренсе» и «Бейра-Мар», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Белененсиш» и «Арока».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник lpfp.pt

Календарь

Бомбардиры

Источники 

2013/2014
Спорт в Португалии в 2013 году
Спорт в Португалии в 2014 году
Португалия